Selinum graveolens  puede referirse a la:
descrita por (L.) Vest en 1805 es Anethum graveolens de (L.)  
descrita por (L.)  E.H.L.Krause  es Apium graveolens de L.

Galería

Referencias